Шмідгубер; Шмідтгубер; Шмідхубер

 Август Шмідтгубер (1901—1947) — німецький офіцер, оберфельдфебель рейхсверу, обершарфюрер СА; бригадефюрер СС і генерал-майор військ СС.
 Арон Шмідгубер (* 1947) — німецький футбольний арбітр. Арбітр ФІФА у 1982—1994 роках.
 Гергард Шмідгубер (1894—1945) — німецький воєначальник, генерал-майор вермахту.
 Петер Шмідгубер (1931—2020) — німецький європолітик.
 Юрген Шмідхубер (* 1963) — німецький і швейцарський вчений, фахівець у галузі штучного інтелекту.

німецькі прізвища